Светско првенство у ватерполу за мушкарце 2013. се одржало у оквиру Светског првенства у воденим спортовима од 23. јула до 3. августа у Барселони, у Шпанији, на базену Бернат Пикорељ. Бранилац титуле је била Италија, која је освојила Светско првенство 2011. Нови светски шампион је Мађарска.

 Победа - 2 бода
 Нерешено - 1 бод
 Пораз - 0 бодова

Учесници

Први круг

Група А

Група Б

Група Ц

Група Д

Завршница

Осмина финала

Четвртфинале

од 5. до 8. места 

За 7. место

За 5. место

Полуфинале

За 3. место

Финале

Награде 

 Најкориснији играч:  Денеш Варга
 Најбољи стрелци:  Сандро Сукно и  Александар Ивовић по 20 голова
 Најбољи голман:  Виктор Нађ
 Тим првенства:  Виктор Нађ,  Душко Пијетловић,  Пјетро Фиљоли,  Александар Ивовић,  Млађан Јановић,  Сандро Сукно,  Денеш Варга

Састави екипа освајача медаља

Види још 
 Светско првенство у воденим спортовима 2013.

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт такмичења

Светско првенство у ватерполу
Ватерполо у Шпанији
Спорт у Барселони
Ватерполо у 2013.